Доктор Кто: Комментарии — документальная серия передач на радио, которая сфокусирована на британском телесериале «Доктор Кто». Доктор Кто: Комментарии транслируется на BBC 7 в 18:30 по воскресеньям с повтором в 12:30 по понедельникам.

Содержание 
Перед трансляцией первого эпизода Доктор Кто: Комментарии был задуман «recap show» дискуссий по эпизоду телесериала Doctor Who, показанному предыдущим днём на BBC One в стиле Heroes The Official Radio Show, которое транслировалась на BBC 7 в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 BBC 7 Homepage
 BBC 7’s 7th Dimension homepage
 Doctor Who: The Commentaries podcast

Радиопередачи Великобритании
Проекты, созданные по мотивам «Доктора Кто»